A Kunigunda germán eredetű női név, jelentése nemzetség + harc. 


Rokon nevek
 Gunda: a Gund-kezdetű és -gund, -gunde végű nevek önállósult beceneve. 
 Kinga: a Kunigunda magyar alakváltozata

Gyakorisága
Az 1990-es években a Kunigunda és a Gunda szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.

Névnapok
Kunigunda, Gunda
 március 3.

Híres Kunigundák, Gundák
 Szent Kunigunda (vagy Kinga) magyar királyi hercegnő, IV. Béla leánya
 Podjebrád Kunigunda cseh királyi hercegnő (Katalin néven magyar királyné, Hunyadi Mátyás első felesége)
 Voltaire Candide-jában a báró lánya.

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (K)
Női keresztnevek (K)
Germán eredetű magyar női keresztnevek